Le tournoi de Nottingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 11 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Nottingham
Tennis en Angleterre en 1973
Tennis en juin 1973